El término Iván puede referirse a:

Nombre propio 
 El nombre propio Iván, correspondiente al nombre español Juan.

Personajes 

 Iván Hernández Dala, militar venezolano.

Nobles 
 Iván I
 Iván II
 Iván III, Gran Duque de Rusia a finales del  también llamado el Grande y el unificador de las tierras rusas;
 Iván IV, Zar de Rusia en el  apodado el Terrible;
 Iván V, Zar de Rusia en el ;
 Iván VI, Emperador de Rusia en el ;

Nombre artístico 
 Iván, cantante madrileño de los 1980;
 Iván y Josito, dúo musical español.

Desambiguaciones de nombre y apellido

Miscelánea 
 Huracán Iván, novena tormenta tropical y quinto Huracán de la temporada 2004.
 IVAN o «Iter Vehemens ad Necem», videojuego estilo roguelike lanzado el 2001 por la desarrolladora IvanDev.

Otros 
 Iwán, espacio abovedado abierto a un patio. Originario de Irán.